Гонка по пересечённой местности в маунтинбайке среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошла 23 августа. Приняли участие 30 спортсменок из 21 страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр